Иоаса́ф Андре́евич Бату́рин (ум. 1771, Формоза) — российский авантюрист, подпоручик Бутырского пехотного полка.

Биография 
Окончил Сухопутный шляхетский корпус, служил в Луцком драгунском полку.

В 1749 году предпринял безуспешную попытку убедить великого князя Петра Фёдоровича свергнуть императрицу Елизавету Петровну. Арестован по доносу в 1754 году, обвинён в антиправительственном заговоре. В 1767 году бежал из Шлиссельбургской крепости. Сослан на Камчатку, оттуда также бежал в 1771 году с М. Бенёвским.

Ссылки 
 Соловьев С. М. История России с древнейших времён Т. 23. Гл. III. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1753 год.
 Иоасаф Батурин. (Эпизод из истории царствования Елизаветы Петровны) // Древняя и Новая Россия, № 2. 1875
 Анисимов Е. В. Держава и топор: царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке. — М.: Новое литературное обозрение, 2019.

Подпоручики
Авантюристы XVIII века